Adams steht für:

 Adams (Familienname) – hier auch zu Personennamen
 Adams (Philippinen), ein Ort auf den Philippinen
 Adams-Verfahren, ein Sitzzuteilungsverfahren

Astronomische Objekte:
 Adams (Mondkrater), benannt nach John Couch Adams, Charles Hitchcock Adams und Walter Sydney Adams
 Adams (Marskrater), benannt nach Walter Sydney Adams
 (1996) Adams, ein Asteroid
 (3145) Walter Adams, ein Asteroid

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Adams (Alabama), im Chilton County
 Adams (Connecticut), im Fairfield County – nicht mehr existent
 Adams (Florida), im Hamilton County
 Adams (Clarke County, Georgia)
 Adams (Richmond County, Georgia) – nicht mehr existent
 Adams (Adams County, Illinois)
 Adams (Livingston County, Illinois) – nicht mehr existent
 Adams (Decatur County, Indiana)
 Adams (Morgan County, Indiana)
 Adams (Kalifornien), im Lake County
 Adams (Kansas), im Kingman County
 Adams (Kentucky), im Lawrence County
 Adams (Maine), im Piscataquis County
 Adams (Massachusetts), im Berkshire County
 Adams (Minnesota), im Mower County
 Adams (Mississippi), im Hinds County
 Adams (Jackson County, Missouri)
 Adams (Worth County, Missouri) – nicht mehr existent
 Adams (Nebraska), im Gage County
 Adams (New Jersey), im Middlesex County
 Adams (New York), im Jefferson County
 Adams (North Dakota), im Walsh County
 Adams (Oklahoma), im Texas County
 Adams (Oregon), im Umatilla County
 Adams (Armstrong County, Pennsylvania)
 Adams (Huntingdon County, Pennsylvania)
 Adams (Tennessee), im Robertson County
 Adams (Lamar County, Texas)
 Adams (Schleicher County, Texas)
 Adams (Washington), im King County
 Adams (West Virginia), im Boone County
 Adams (Adams County, Wisconsin)
 Adams (Town, Adams County), Town(ship) in Wisconsin
 Adams (Town, Green County), Town(ship) in Wisconsin
 Adams (Town, Jackson County), Town(ship) in Wisconsin
 Adams (Walworth County, Wisconsin)
 Adams Center (New York), im Jefferson County
 Adams Center (Wisconsin), im Adams County – nicht mehr existent
 Adams Chance, im Carroll County, Maryland
 Adams City, im Adams County, Colorado
 Adams Cove, im Jefferson County, New York
 Adams Crossing Mobile Home Park, im Rensselaer County, New York
 Adams Gardens, im Cameron County, Texas
 Adams Heights, im Harford County, Maryland
 Adams Heights Mobile Home Park, im Shawnee County, Kansas
 Adams Hunt, im James City County, Virginia
 Adams Junction, im Berkshire County, Massachusetts
 Adams Mobile Home Park, im Harrison County, Mississippi
 Adams Morgan, im District of Columbia
 Adams Oaks, im Montgomery County, Texas
 Adams Point, im Alameda County, Kalifornien
 Adams Ridge, im Defiance County, Ohio
 Adams Run (South Carolina), im Charleston County
 Adams Shore, im Norfolk County, Massachusetts
 Adams Square, im Los Angeles County, Kalifornien
 Adams Station, im Del Norte County, Kalifornien
 Adams Store, im Panola County, Texas
 Adams Trailer Park, im Rockingham County, New Hampshire

Geografische Objekte in Antarktika:
 Adams Bluff, Felsenkliff in der Ross Dependency
 Adams Flat
 Adams-Fjord, Fjord im Enderbyland
 Adams-Gletscher
 Adams Mountains, Gebirge in der Ross Dependency
 Adams-Nunatak, Nunatak auf der westantarktischen Alexander-I.-Insel
 Adams Rocks, Felsen im Marie-Byrd-Land.

Sonstiges:
 Adams Barracks ist der Name einer ehemaligen Kaserne im mittelfränkischen Zirndorf
 Adams Oil Field (Michigan), im Arenac County
 Adams Oil Field (Texas), im Medina County
 Adams Drain, ein Fluss im US-Bundesstaat Michigan
 Adams Fork Conejos River, ein Fluss im US-Bundesstaat Colorado
 Adams Swamp, ein Fluss im US-Bundesstaat North Carolina
 East Fork Adams Fork, ein Fluss im US-Bundesstaat Ohio
 Little Adams Cross Bayou, ein Fluss im US-Bundesstaat Louisiana
 North Branch Adams Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Louisiana
 North Fork Adams Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Kalifornien
 West Fork Adams Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Washington
 West Fork Adams Fork, ein Fluss im US-Bundesstaat Ohio

im NRHP gelistete Objekte:
 Adams Academy, in Quincy, Massachusetts, ID-Nr. 74000379
 Adams and Sickles Building, in Trenton, New Jersey, ID-Nr. 80002498
 Adams Avenue Bridge in Philadelphia, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 88000851
 Adams Avenue Historic District, in Memphis, Tennessee, ID-Nr. 80004481
 Adams Block, in Three Forks, Montana, ID-Nr. 99000597
 Adams Canyon Site (LA 55824), in Tierra Amarilla, New Mexico, ID-Nr. 86003631
 Adams Commercial Historic District, in Adams, New York, ID-Nr. 06000882
 Adams Cotton Gin Building, in Columbus, Georgia, ID-Nr. 84001205
 Adams County Jail, in Corning, Iowa, ID-Nr. 91000119
 Adams County Paleo-Indian District, in Sandy Springs, Ohio, ID-Nr. 74001389
 Adams Covered Bridge, in Malta, Ohio, ID-Nr. 99000093
 Adams Gristmill Warehouse, in Rockingham, Vermont, ID-Nr. 88002162
 Adams Grove Presbyterian Church, in Cahaba, Alabama, ID-Nr. 86001239
 Adams Hotel, in Lavina, Montana, ID-Nr. 05001377
 Adams Memorial, in Washington, DC, ID-Nr. 72001420
 Adams Memorial Building, in Derry, New Hampshire, ID-Nr. 82001875
 Adams Memorial Library, in Wheaton, Illinois, ID-Nr. 81000675
 Adams Mill Covered Bridge, in Cutler, Indiana, ID-Nr. 95001537
 Adams National Historic Site, in Quincy, Massachusetts, ID-Nr. 66000051
 Adams Odd Fellows Hall, in Adams, Oregon, ID-Nr. 94000810
 Adams Power Plant Transformer House, in Niagara Falls, New York, ID-Nr. 75001212
 Adams Site (15 Fu 4), in Hickman, Kentucky, ID-Nr. 84001421
 Adams Street Double House, in Sandusky, Ohio, ID-Nr. 75001384
 Adams Street Historic District, in Franklin, Tennessee, ID-Nr. 00000233
 Adams Woodframe Grain Elevator, in Adams, Oklahoma, ID-Nr. 83002129
 Adams-Clarke House, in Georgetown, Massachusetts, ID-Nr. 90000211
 Adams-Crocker-Fish House, in Barnstable, Massachusetts, ID-Nr. 87000219
 Adams-Edwards House, in Raleigh, North Carolina, ID-Nr. 06001109
 Adams-Fairview Bonanza Farm, in Wahepton, North Dakota, ID-Nr. 90001838
 Adams-French House, in Aberdeen, Mississippi, ID-Nr. 88000125
 Adams-Gray House, in Trinway, Ohio, ID-Nr. 79001797
 Adams-Higgins House, in Spencer, Iowa, ID-Nr. 84001214
 Adams-Kentucky District, in Bowling Green, Kentucky, ID-Nr. 08000012
 Adams-Leslie House, in Warren, Arkansas, ID-Nr. 79000433
 Adams-Magoun House, in Somerville, Massachusetts, ID-Nr. 89001239
 Adams-Matheson House, in Hartwell, Georgia, ID-Nr. 86002003
 Adams-Nervine Asylum, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 82004456

ADAMS steht für:
 Anti-Doping Administration and Management System

Siehe auch:
 Adam
 Adams Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Adams Bayou
 Adams Branch
 Adams Brook
 Adams Brothers Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Adam’s Buggies, britischer Automobilhersteller
 Adams Company (seit 1893) US-amerikanischer Hersteller von Motorenbestandteilen sowie von Automobilen und Motoren der ehemaligen Marke Adams-Farwell
 Adams & Company, britischer Hersteller von Automobilen
 Adams County
 Adams Creek
 Adams Farm
 Adams Fork
 Adams Mill
 Adams Mill Creek
 Adams Roadsters, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Adams Run
 Adams Spring Branch
 Adams Township, mehrere Townships
 East Fork Adams Creek
 Lake Adams
 McAdams
 Mount Adams
 Henry Adams Prize
 Addams
 Adames